Ифит () — в греческой мифологии и истории:
 Ифит (сын Еврита) — аргонавт, сын царя Эхалии.
 Ифит (сын Навбола) — аргонавт из Фокиды.
 Ифит (царь Элиды) — учредитель Олимпийских игр.

ИФиТ (Институт физики и технологии) — подразделение УрГПУ